Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2003 vond plaats van 28 januari tot en met 2 februari 2003 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de twintigste editie van de Pan Pacific Open. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Lindsay Davenport speelde in beide finales – zij verloor de eindstrijd in het dubbelspel, maar won de enkel­speltitel.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

Het derde reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Monica Seles in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Davenport wist voor derde keer het toer­nooi van Tokio op haar naam te schrij­ven. Het was haar 38e WTA-titel, de eerste sinds meer dan een jaar. Zij won US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond speelde samen met Lindsay Davenport, Stubbs met Jelena Bovina – in de finale kwamen zij elkaar tegen.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Jelena Bovina en Rennae Stubbs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Lindsay Davenport en Lisa Raymond in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Russin Bovina had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs 39.

De Belgische Els Callens en Rika Fujiwara (Japan) strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2003
Tokio